Ša može značiti:
 Ša - glagoljično slovo
 Ša (mitologija) - egipatski bog vina i zaštitnik vinske preše.